"Juego de tonos" es el vigésimotercer episodio de la séptima temporada de la serie de televisión Futurama. Se emitió originalmente el 14 de agosto del 2013 en Comedy Central.

Sinopsis
Una nave con una melodía destruye varios planetas se acerca a la Tierra en dos semanas. A Fry siente que ha escuchado la melodía anteriormente, así que el Profesor Farnsworth (con ayuda de Amy Wong) le aplican unos estudios para demostrar que efectivamente había escuchado la melodía un 31 de diciembre de 1999, lo atan (e incluso le obligan a ponerse un pañal) a una máquina que le permitirá a la tripulación de Planet Express averiguar (mediante un sueño de Fry) el significado de la melodía.

Una vez ahí, Fry se "reencuentra" con su familia (ellos no saben, debido a que todo es solamente un sueño), Fry decide quedarse ahí para pasar el tiempo con ellos, entonces aparece Leela para reclamarle que la Tierra está en peligro y que debe de salvarla, que luego de ver a Fry muy triste porque sabe que será la última vez que verá a su madre, Leela le permite quedarse un poco más, pero que sea rápido. Rápidamente toda la tripulación (también Richard Nixon, Agnew sin cabeza y Mordelón/Mordisquitos), separan a Fry de su familia, Fry regresa y el Profesor Farnsworth le dice que como él no volvió a casa después de las 10:00 p.m. no lo recordará ni soñará ese momento.

Luego de realizar las recreaciones Mordelón/Mordisquitos le dice que debido a que él se encontraba debajo del escritorio (lo que se ve en el episodio "El porqué de Fry") éste lo empuja. En ese momento Fry escucha la melodía.

El sueño se acaba y Fry les pregunta a todos que si escucharon eso, a lo que todos responden que no, Nixon les dice que después todos vayan a tocar la melodía para la nave. Después se sabe que el causante de eso era un nibloniano (pariente de Mordelón/Mordisquitos), que solamente deseaba recuperar su nave perdida en el 31 de diciembre de 1999, luego de recuperar la nave Mordelón/Mordisquitos le agradece a Fry por ayudar a recuperar la nave de su pariente, y que se lo agradecerá concediéndole algo que él realmente deseaba más que nada en el mundo.

Fry soñando que estaba con su madre, a lo que recuerda que él nunca estuvo ahí, y que por lo tanto no lo podía recordar con tanto lujo de detalles, entonces aparece Mordelón/Mordisquitos diciendo que ese, es el sueño de la madre de Fry y que es su forma de agradecérselo, permitiendo que Fry vea y abrace una vez más a su madre. El capítulo acaba con la madre de Fry viendo la foto de su hijo, luego de que los dos se abrazaran en el sueño.

Referencias culturales
La música de la que se hace homenaje es de la película Close Encounters of the Third Kind. No es la única referencia al cine de Steven Spielberg ya que el final del episodio guarda otro paralelismo con A.I. Inteligencia Artificial.

El título es un juego de palabras refiriéndose a la famosa serie Juego de tronos.

Personajes
En este episodio se reaparecen personajes como:
 Michelle, la exnovia de Fry.
 El grupo de Breakdance, a los que pertenecían Yancy y Fry (tal como se ve en el capítulo La Suerte de los Fry).
 El señor Panucci, el jefe de la pizzería en la que trabajaba Fry.
 Seymour Asses (Seymour Diera, en Hispanoamérica).
 Yancy (el hermano mayor de Fry).

Véase también 

 "Los robots y la cigüeña"
 "A brazo partido"
 "Decision 3012"
 "El Ladrón Bolsafaz"
 "Zapp el Idiota"
 "El Efecto Mariborla"
 "El tío de los Seis Millones de Dólares"
 "La monda con pan"
 "Libre Albedrío, tío"
 "Deseos de casi morir"
 "31st Century Fox"
 "Viva Marte Las Vegas"
 "Naturama"
 "La barriga de plomo"
 "Pavimento 2-D"
 "T: El terrícola"
 "El gran romance de Fry y Leela"
 "La antorcha inhumana"
 "Pozo de diversión del Sábado por la mañana"
 "Calculón 2.0"
 "Assie vuelve a casa"
 "Leela y la planta de los genes"
 "Asesinato en Planet Express"
 "Hedor y pestilencia"
 "Mientras tanto"

Referencias 
 Futuramizados.com - Game of Tones.

Episodios de Futurama